Bylo natočeno více filmů s názvem Stalingrad:

 Stalingrad (film, 1989) – ruský film z roku 1989
 Stalingrad (film, 1993) – německý film z roku 1993
 Stalingrad (film, 2013) – ruský film z roku 2013